Lili Marlene – zespół z Wrocławia
 Lili Marlene (album) – album zespołu Lili Marlene
 Lili Marlene – piosenka z czasów II wojny światowej

Podobne:
 Lili Marleen – film Rainera W. Fassbindera (1981)